Uzeda – famiglia nobile spagnola
 Uzeda – gruppo musicale italiano
 Porta Uzeda – edificio di Catania

Pagine correlate 
 Uceda (disambigua)